Granulacija (lat. granulatio) može značiti:
 granulacija je pretvaranje neke mase u sitna zrna, drobljenje, mrvljenje, zrnjenje. Granulacija je veličina zrna dobivena granulacijom. Granulacija može značiti zrnatost.
 granulacija, u zlatarstvu, je način tvorbe ukrasa lemljenjem malenih zrnaca.
 granulacija (tehnologija), u tehnologiji, je pretvaranje mase u zrna milimetarskoga reda veličine. Granulirani materijal pogodan je za daljnju tehnološku uporabu (sorpcijski i filtracijski slojevi) i obradbu, sipak je, ne praši se, dovoljno je sitan (velike specifične površine) za lako otapanje, taljenje i slično. Često se u oblik granula prevode metali (na primjer cink), polimerni materijali, farmaceutski i prehrambeni proizvodi (na primjer takozvana instant kava, kakao). Postupak granulacije ovisi o vrsti materijala, pa se tako metalne granule mogu dobiti lijevanjem rastaljenog metala u hladnu vodu.
 granulacija (astronomija), u astronomiji, je pojava svijetlih zrna (granula) u Sunčevoj fotosferi, koja označavaju tople uzlazne plinovite čestice, to jest elemente konvektivnoga prijenosa energije. Veličine su oko 1 000 kilometara. Hladni i tamniji intergranularni prostori silazni su elementi. Pojedina granula vidljiva je kraće od 10 minuta, a giba se okomito brzinom približno od 500 m/s.
 granulacija (medicina), u medicini, je zrnato crvenkasto tkivo u području cijeljenja rane, građeno od novonastalih kapilara, mladoga vezivnoga tkiva i upalnih stanica. Nastaje obično onda kada rubovi rane nisu dovoljno priljubljeni. Ako su granulacije obilne i ne uklone se kirurški, zaostaju veliki ožiljci.

Izvori